Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lake Township (Greene County, Arkansas)
 Lake Township (Perry County, Arkansas)
 Lake Township (Phillips County, Arkansas)
 Lake Township (Illinois)
 Lake Township (Allen County, Indiana)
 Lake Township (Kosciusko County, Indiana)
 Lake Township (Newton County, Indiana)
 Lake Township (Cerro Gordo County, Iowa)
 Lake Township (Clay County, Iowa)
 Lake Township (Humboldt County, Iowa)
 Lake Township (Monona County, Iowa)
 Lake Township (Muscatine County, Iowa)
 Lake Township (Pocahontas County, Iowa)
 Lake Township (Pottawattamie County, Iowa)
 Lake Township (Wright County, Iowa)
 Lake Township (Harvey County, Kansas)
 Lake Township (Scott County, Kansas)
 Lake Township (Benzie County, Michigan)
 Lake Township (Huron County, Michigan)
 Lake Township (Lake County, Michigan)
 Lake Township (Macomb County, Michigan)
 Lake Township (Menominee County, Michigan)
 Lake Township (Missaukee County, Michigan)
 Lake Township (Roscommon County, Michigan)
 Lake Township (Roseau County, Minnesota)
 Lake Township (Wabasha County, Minnesota)
 Lake Township (Buchanan County, Missouri)
 Lake Township (Vernon County, Missouri)
 Lake Township (Hall County, Nebraska)
 Lake Township (Holt County, Nebraska)
 Lake Township (Phelps County, Nebraska)
 Lake Township (North Dakota)
 Lake Township (Ashland County, Ohio)
 Lake Township (Logan County, Ohio)
 Lake Township (Stark County, Ohio)
 Lake Township (Wood County, Ohio)
 Lake Township (Oklahoma)
 Lake Township (Luzerne County, Pennsylvania)
 Lake Township (Mercer County, Pennsylvania)
 Lake Township (Wayne County, Pennsylvania)
 Lake Township (Aurora County, South Dakota)
 Lake Township (Clark County, South Dakota)
 Lake Township (Codington County, South Dakota)
 Lake Township (Corson County, South Dakota)
 Lake Township (Marshall County, South Dakota)
 Lake Township (Roberts County, South Dakota)
 Lake Township (Spink County, South Dakota)
 Lake Township (Tripp County, South Dakota)

Siehe auch:
 Township Lake